Альбрехт Эдуард Бернхард Нохт (; 4 ноября 1857, Ландесхут, Нижняя Силезия — 5 июня 1945, Висбаден) — немецкий врач, специалист по тропической медицине и гигиене, профессор Гамбургского университета; создатель Института тропической медицины.

Биография 
Альбрехт Эдуард Бернхард Нохт родился 4 ноября 1857 года в Нижней Силезии; до 1881 года он изучал медицину в Берлине — в Институте Фридриха Вильгельма (Pépinière); в итоге обучения стал кандидатом наук. С 1883 по 1892 год Нохт состоял на медицинской службе в Имперском флоте; с 1887 три года работал c Робертом Кохом. Когда в 1892 году в Гамбурге вспыхнула эпидемия холеры — в результате которой погибло 8605 человек — Нохт, вместе с Георгом Гафки, был отправлены в город в качестве постоянных представителей Коха. Как превентивную меру против холеры, Нохт рекомендовал создать службу медицинского мониторинга в порту. В следующем году сенат Гамбурга последовал этой рекомендации, а сам Нохт 1 апреля 1893 года был назначен портовым врачом — занимал данный пост до 1906.

Поскольку моряки в порту Гамбурга неоднократно диагностировались как носители неизвестных заболеваний, в середине девяностых годов XIX века Нохт создал небольшую исследовательскую станцию, занимавшую всего три комнаты в старой портовой больнице. После сложных переговоров с берлинскими властями, в 1900 году на ее базе был создан Гамбургский институт морских и тропических болезней, первым директором и главным врачом которого стал Нохт — занимал данный пост до 1930 года, когда его преемником стал Фридрих Фюллеборн. С 1906 по 1920 год Бернхард Нохт отвечал за всю медицинскую систему Гамбурга: в 1919 году он стал профессором тропической медицины на медицинском факультете недавно созданного университета Гамбурга. С 1927 по 1934 год Нохт являлся также вице-президентом гигиенической комиссии при Лиге Наций; в 1932 году он был избран членом Леопольдины. 11 ноября 1933 года Бернхард Нохт был среди более 900 ученых и преподавателей немецких университетов и вузов, подписавших «Заявление профессоров о поддержке Адольфа Гитлера и национал-социалистического государства». Бернхард Нохт и его жена покончили с собой 5 июня 1945 года.

Работы 
 Vorlesungen für Schiffsärzte der Handelsmarine über Schiffshygiene, Schiffs- und Tropenkrankheiten. Leipzig 1906.
 Tropenhygiene. Berlin u. a. 1908; 2. Auflage 1923.
 Die Malaria. Berlin 1918; 2. Auflage, mit M. Mayer, 1936.

Литература 
 Wolfgang U. Eckart: Bernhard Nocht. In: Wolfgang U. Eckart und Christoph Gradmann: Ärztelexikon. Von der Antike bis zur Gegenwart, 3. Aufl. Springer Berlin, Heidelberg, New York 2006, S. 242. Online Ressource Ärztelexikon 2006
 Erich Mannweiler: Geschichte des Instituts für Schiffs- und Tropenkrankheiten in Hamburg 1900—1945. Goecke und Evers, Keltern-Weiler 1998. (= Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins in Hamburg. N.F. Band 32). ISBN 3-931374-32-7.
 Werner Johannsen: Wer sie waren … wo sie ruhen, ein Wegweiser zu bemerkenswerten Grabstätten auf dem Friedhof Nienstedten. 3. Auflage, Kiel 2004, ISBN 3-929171-15-5.
 Deutscher Wirtschaftsverlag, AG (Hg.): Reichshandbuch der Deutschen Gesellschaft. Band 2, Berlin 1931.
 Werner E. Gerabek: Nocht, Bernhard. In: Werner E. Gerabek, Bernhard D. Haage, Gundolf Keil, Wolfgang Wegner (Hrsg.): Enzyklopädie Medizingeschichte. De Gruyter, Berlin/New York 2005, ISBN 3-11-015714-4, S. 1055.

Примечания

Ссылки 
 

Врачи Германии
Медики XX века
Медики XIX века